Alexandre Delmer (1835-1915), journaliste catholique belge
 Alexandre Delmer (1879-1974), ingénieur civil des Mines, fils du précédent